Картер — нижня частина двигуна, або металевий корпус поршневих машин, зубчастих передач тощо.

Прізвище 

Ка́ртер () — англійське прізвище, утворене від carter («візник»).
 Бетті Картер (1929—1998) — американська джазова співачка.
 Вінс Картер — американський баскетболіст.
 Говард Картер — англійський археолог.
 Гейлі Картер — американська тенісистка.
 Джиммі Картер — президент США.
 Джиммі Картер (1923—1994) — американський боксер.
 Джон Картер (1963) — американський хокеїст.
 Енджела Картер — англійська письменниця.
 Ештон Картер (1954—2022) — американський науковець, міністр оборони США (2015—2017).
 Кейлі Картер — американська акторка.
 Корі Картер — американська легкоатлетка.
 Лілі Картер — американська порноакторка.
 Лін Картер — американський письменник фантаст.
 Мартін Картер — гаянський поет і політичний діяч.
 Мішель Картер — американська легкоатлетка.
 Ніббс Картер — британський рок-музикант.
 Нік Картер:
 Нік Картер — американський співак.
 Нік Картер — старший офіцер британської армії.
 Раєн Картер — американський хокеїст.
 Рейч Картер (1913 — 1994) — англійський футболіст і тренер.

Топонім 

 Картер — місто, штат Оклахома
 Картер — переписна місцевість, штат Монтана
 Картер — переписна місцевість, штат Вайомінг
 Картер (округ) — неоднозначність

Прізвища